Trybuchiwzi ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Trybuchiwzi (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, in der Rajon Tschortkiw, Landgemeinde Trybuchiwzi
 Trybuchiwzi (Tschortkiw, Hussjatyn), Dorf in der Oblast Ternopil, in der Rajon Tschortkiw, Siedlungsgemeinde Hussjatyn